Gish — дебютный альбом американской альтернативной рок-группы The Smashing Pumpkins.

Об альбоме 
Gish ознаменовал постепенный отход от восторга Билли Коргана психоделическим роком и полное исчезновение влияния пост-панка в музыке группы. Звучание альбома приближено к хэви-металу и характеризуется резким изменением динамики, что будет присуще и более поздним трудам группы.

Альбом был назван в честь звезды немого кино, актрисы Лиллиан Гиш. В одном из интервью Корган объяснил: «Моя бабушка часто рассказывала мне, что одним из крупнейших событий в жизни городка, в котором она жила, был транзитный проезд Лилиан Гиш на поезде через него». Позже Корган рассказал, что первоначально планировал назвать альбом Fish (), но сменил название, дабы избежать нежелательных ассоциаций с группой Phish.

Список композиций

Участники записи 
 The Smashing Pumpkins
 Джимми Чемберлин — ударные
 Билли Корган — вокал, гитара, бас-гитара
 Джеймс Иха — гитара, вокал
 Д’арси Рецки — бас-гитара, вокал, вокал на «Daydream», дизайн обложки

 Дополнительные музыканты
 Мэри Гейнс — виолончель на «Daydream»
 Крис Вагнер — альт и скрипка на «Daydream»

Позиции в чартах

Сертификации

Примечания 

Альбомы The Smashing Pumpkins
Дебютные альбомы 1991 года
Альбомы, спродюсированные Бутчем Вигом
Альбомы, сертифицированные как серебряные Британской ассоциацией производителей фонограмм
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний